Oroszország
Ribnoje – település a Krasznojarszki határterület Motiginói járásában
Ribnoje – település a Krasznojarszki határterület Ribnojei járásában
Ribnoje – település a Moszkvai területen
Ribnoje – város a Rjazanyi területen
Ribnoje – település a Voronyezsi területen